Picornavirales ist eine Ordnung von Viren, die nach einem Vorschlag aus dem Jahr 2007 seit 2009 zur taxonomischen Klassifizierung von dem offiziellen Gremium für Virustaxonomie (ICTV) angenommen wurde. Bis dahin sprach man von einer Picornavirus-Supergruppe, um die enge Verwandtschaft aufzuzeigen. Die Picornavirales fassen verschiedene Familien und Gattungen zusammen, die unbehüllte Viren mit einer einzelsträngigen RNA mit positiver Polarität enthalten und bei denen die Anordnung der Gene und phylogenetische Analysen der viralen RNA-Polymerase und Helikase eine nahe Verwandtschaft aufzeigen. Alle Vertreter der Ordnung besitzen nur einen Offenen Leserahmen, der für ein Polyprotein codiert. Innerhalb der Ordnung besitzen die Viruspartikel (Virionen) der verschiedenen Virusgruppen auch einen gleichförmigen Aufbau des Kapsids mit einer Pseudo-(T=3)-Symmetrie.

Systematik

Innere Systematik 
Die Ordnung Picornavirales umfasst die folgende  Virusfamilien:
 Familie Caliciviridae (neu zugeordnet mit ICTV  #35)
 Familie Dicistroviridae
 Familie Iflaviridae
 Familie Marnaviridae
 Gattung Bacillarnavirus
 Gattung Kusarnavirus
 Gattung Labyrnavirus
 Gattung Locarnavirus
 Spezies Jericarnavirus B (Typus) mit Stamm Marine RNA virus JP-B
 Gattung Marnavirus
 Spezies Heterosigma akashiwo RNA virus (HaRNAV, Typus) – wohl zu unterscheiden von der Spezies Heterosigma akashiwo virus 01 (HaV01/HaV-1) mit ihrem Subtyp Hav53
 Gattung Salisharnavirus
 Gattung Sogarnavirus
 Familie Picornaviridae
 Familie Polycipiviridae
 Gattung Chipolycivirus
 Gattung Hupolycivirus
 Gattung Sopolycivirus
 Familie Secoviridae
 Unterfamilie Comovirinae (frühere Familien Comoviridae)
 Gattung Comovirus
 Spezies Rettichmosaikvirus,  
 Gattung Fabavirus
 Gattung Nepovirus
 Spezies: Arabis-Mosaikvirus,  
 ohne zugewiesene Unterfamilie:
 Gattung Cheravirus
 Gattung Sadwavirus
 Gattung Sequivirus
 Gattung Torradovirus
 Gattung Waikavirus
 ohne zugewiesene Gattung:
 Spezies Strawberry latent ringspot virus (siehe Pfirsich §Krankheiten)
 Familie Solinviviridae
 Gattung Invictavirus
 Gattung Nyfulvavirus
 ohne zugewiesene Familie:
 Gattung „Posavirus“ (alias „Porcine stool-associated RNA virus“)
 Spezies „Posavirus 1“
 Spezies „Posavirus 2“
 Spezies „Posavirus 3“
 Spezies „Posavirus 4“
 Spezies „Posavirus 12“
 (etliche weitere Stämme)…
 Gattung „Husavirus“ (alias „Human stool-associated RNA viruses“)
 Spezies „Husa-like virus KS-2016a“
 Spezies „Husavirus ACS160“
 Spezies „Husavirus ACS178“
 Spezies „Husavirus ACS200“
 Spezies „Husavirus VSAD“
 Spezies „Husavirus XZ110_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ111_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ112_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ114_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ115_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ93_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ97_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ98_XZ_CHN_2017“
 Spezies „Husavirus XZ99_XZ_CHN_2017“
 Klade? „Picornavirales Tottori“
 Spezies „Picornavirales Tottori-HG1“
 Spezies „Picornavirales Tottori-HG2“
 Spezies „Picornavirales Tottori-HG3“
 Spezies „Picornavirales Tottori-HG4“

Äußere Systematik 
Koonin et al haben 2015 die Picornavirales taxonomisch (aufgrund ihrer Verwandtschaft) zusammen mit einer Reihe weiterer Virusfamilien der von ihnen postulierten Supergruppe „Picornavirus-like superfamily“ zugeordnet. Der Stammbaum dieser Supergruppe ist nach den Autoren wie folgt:

Die Mitglieder dieser putativen Supergruppe gehören verschiedenen Gruppen der Baltimore-Klassifikation an, in der Regel handelt es sich um einzelsträngige RNA-Viren positiver Polarität ((+)ssRNA, Baltimore-Gruppe 4), es sind aber auch – wie die Totiviridae und Hypoviridae – viele doppelsträngige Vertreter (mit dsRNA gekennzeichnet, Baltimore-Gruppe 3) zu finden.

ICTV Master Species List #35 
Mit der neuen  des ICTV, ratifiziert im März 2020, ergibt sich abweichend folgendes Bild:

Von den Kitrinoviricota sind nur die oben bereits genannten Luteoviridae gelistet, weitere Phyla der Orthornavirae sind hier nicht berücksichtigt. Die  „Picornavirus-like superfamily“ deckt sich im Wesentlichen mit den beiden Phyle Pisuviricota und Duplornaviricota der Orthornavirae (die aber noch andere Phyla enthalten).

Literatur 
 P. Christian, C. M. Fauquet et al.: Taxonomic Proposal to the ICTV Executive Committee, 17. Oktober 2007 (Volltextzugang)
 O. Le Gall, P. Christian et al.: Picornavirales, a proposed order of positive-sense single-stranded RNA viruses with a pseudo-T = 3 virion architecture. Arch Virol. (2008) 153(4): S. 715–727 PMID 18293057
 H. Sanfaçon, J. Wellink et al.: Secoviridae: a proposed family of plant viruses within the order Picornavirales that combines the families Sequiviridae and Comoviridae, the unassigned genera Cheravirus and Sadwavirus, and the proposed genus Torradovirus. Arch Virol. (2009) 154(5): S. 899–907 PMID 19350366
 A. N. Lukashev: Role of recombination in evolution of enteroviruses. Rev Med Virol. (2005) 15(3): S. 157–167 (Review) PMID 15578739

Einzelnachweise

Weblinks 
 Picornavirales (Institute for Animal Health, UK)
 Picornaviren, Lexikon der Biologie auf Spektrum.de

Virusordnung
Picornaviren